Magyar ("ungherese" in lingua ungherese) può riferirsi a:

Persone 
 Derek Magyar (...) – attore e regista statunitense 
 László Magyar (1817-1864) – viaggiatore ed esploratore ungherese
 Zoltán Magyar (1953) – ginnasta ungherese